Имени́тельный паде́ж, номинати́в () — один из базовых падежей в языках номинативного строя; обычно этот падеж кодирует агенс, в синтаксических терминах часто являющийся подлежащим.

В индоевропейских языках 
В индоевропейских языках именительный падеж также обычно употребляется для именной части сказуемого при глаголах со значением «быть» (а также, во многих языках, «становиться», «казаться», «считаться», «рождаться», «умирать» и т. п.):
 Русский: Квадрат — это прямоугольник, все стороны которого равны
 Латинский: Homo homini lupus est («Человек человеку волк»)
 Литовский: Aš esu studentas («Я — студент»)

В латыни эта конструкция носит название nominativus duplex.

В латинском языке 
Приведены окончания для единственного числа.

1 склонение оканчивается на -a (aqua).

2 склонение оканчивается на -us,-er, -ir, -um (lupus, puer, vir, verbum).

3 склонение оканчивается на -s или имеет нулевое окончание (hiems, caput). Часто, даже при отсутствии окончания, форма именительного падежа отличается от чистой основы (Nom. Sermo, но основа sermon-).

4 склонение оканчивается на -us, -u (fructus, cornu).

5 склонение оканчивается на -es (dies).

В чувашском языке 
В чувашском языке слово в именительном падеже употребляется в качестве следующих членов предложения:

 Подлежащее: Куç хăрать те ал тăвать («Глаза боятся, а руки делают»).
 Сказуемое или именная часть сказуемого: Унăн йăмăкĕ — экономист («Его младшая сестра — экономист»).
 Определение: чул çурт («каменный дом»; чул — «камень»); кĕмĕл вăчăра («серебряная цепочка»; кĕмĕл — «серебро»).
 Прямое дополнение: кофе ĕçĕр («пейте кофе»).

В древнегреческом языке

В русском языке 
В русском языке в именительном падеже стоят имена, выполняющие роль подлежащего в предложении, лица, выполняющего действие, агента. Это отличает именительный падеж от прочих, косвенных падежей.

Примечания 

Падеж